Peilicke ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Peilicke (1536–1618), sächsischer Jurist
 Siegfried Peilicke (1932–2012), deutscher Dressurreiter